Ravijärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso Rovijärvi, sjö, Lappland, 
 Ravijärvi (sjö i Finland), Kymmenedalen, 

Robotskapade Finlandförgreningar